191 км, 191-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 191 км, ПМС-191 км, — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога Код 483238.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Латвия). Код 110747.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 173835.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область 197153.
 191 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 210216.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 786934.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 783442.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813347.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815111.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623953.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 048851.
 191 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 295816.